39-й чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин прошёл в городе Берн (Швейцария) с 12 по 20 апреля 1997 года. Швейцария приняла мужской чемпионат мира в 5-й раз. В Берне турнир прошёл в 3-й раз.

Чемпионом мира стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Германии со счётом 6:3. Третье место заняла сборная Шотландии, победившая в матче за 3-е место сборную Канады со счётом 8:4.

Одновременно с мужским в Берне проводился и .

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Швейцарии (как сборная принимающей страны), сборная Канады (как ; в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель  скипа Кевина Мартина), шесть европейских мужских сборных, занявших 1—7 места на чемпионате Европы 1996 года (кроме сборной Швейцарии), сборная США (вместе с Канадой представляющая Северную Америку), а также сборная Австралии (получившая квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 1996).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят в полуфиналы плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Юсси Уусипаавалниеми (сборная Финляндии).

Примечания 

1997
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1997 году
1997 год в кёрлинге
Апрель 1997 года
Международные спортивные соревнования в Берне
Чемпионаты мира в Швейцарии